Braíma Injai (Bissau, 6 de outubro de 1975) é um ex-futebolista guineense que atuava como volante.

Carreira

Categorias de base 
Iniciou a carreira nas divisões de base do Boavista, em 1992. Até 1994, defendeu os juniores dos Axadrezados. Voltaria ao Boavista na temporada 1998-99, desta vez no time profissional, mas não entrou em campo.

Profissionalização 
Em 19 anos de carreira profissional, Braíma jogou por 11 clubes de Portugal, com destaque para o Gil Vicente, onde atuou em 103 partidas. Ele também vestiu as camisas de Torres Novas, Gondomar, União de Lamas, Desportivo das Aves, Leça, Vitória do Pico, Melgacense e Vianense, último clube de sua carreira, encerrada em 2013.

No exterior, atuou por Olympiakos Nicósia (Chipre) e Primeiro de Maio (Angola).

Seleção Guineense 
Entre 1996 e 2007, Braíma jogou 26 vezes pela Seleção Guineense, e fez 4 gols.

Títulos 
Sporting
 Primeira Liga Juvenil: 2012

Ligações externas 
 
 
 

Naturais de Bissau
Futebolistas da Guiné-Bissau
Futebolistas do Gondomar Sport Clube
Futebolistas do Boavista Futebol Clube
Futebolistas do Portimonense Sporting Clube
Futebolistas do Gil Vicente Futebol Clube
Futebolistas do Clube Desportivo das Aves
Futebolistas do Olympiakos Nicósia
Jogadores da Seleção Guineense de Futebol